Tk может иметь следующие значения:
 Tk (паровоз) — латвийский паровоз
 Tk (программа) — библиотека базовых элементов графического интерфейса